Landesregierung Pühringer bezeichnet mehrere Regierungen Oberösterreichs:
 Landesregierung Pühringer I
 Landesregierung Pühringer II 
 Landesregierung Pühringer III
 Landesregierung Pühringer IV
 Landesregierung Pühringer V